Чеботарьо́в () — прізвище, похідне від професії чоботар.

 Чеботарьов Віталій Миколайович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Чеботарьов Володимир Володимирович (1917—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Чеботарьов Володимир Олександрович (1921—2010) — радянський кінорежисер і сценарист
 Чеботарьов Гліб Олександрович (1913—1975) — російський астроном.
 Чеботарьов Дмитро Федорович (1908—2005) — інтерніст, геріатр та геронтолог, член-кореспондент Академії медичних наук СРСР
 Чеботарьов Микола Григорович (1894—1947) — математик, член-кореспондент АН СРСР (1929).
 Чеботарьов Михайло Вікторович (1987-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чеботарьов Микола Петрович (1892—1974) — гідролог.
 Чеботарьов Михайло Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чеботарьов Олександр Іванович (1912) — радянський гідролог, доктор технічних наук (1963), професор.
 Чеботарьов Роман Семенович (1905—1981) — білоруський та український паразитолог, академік АН БРСР.
 Чеботарьов Сергій Юрійович (1991) — український футболіст.
 Чеботарьов Федір Кузьмич (1904—1985) — український радянський державний діяч
 Чеботарьов Харитон Андрійович (1745—1815) — професор і перший ректор Московського університету

Див. також 
 Чеботарьова

Примітки 

Російські прізвища